PXE désigne :
 Le sigle anglais de Preboot eXecution Environment, un environnement de démarrage d'ordinateurs en réseau;
 Le sigle du Pseudoxanthome élastique, une maladie génétique rare.

it:PXE